Stare Babice peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Stare Babice, une gmina
 Stare Babice, un village